Bieg na 800 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali O2 Arena w Pradze. Tytułu z poprzednich mistrzostw nie bronił Adam Kszczot, który zrezygnował z udziału w mistrzostwach z powodu choroby.

Rekordy

Najlepsze wyniki w Europie 
Tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów Starego Kontynentu przed rozpoczęciem mistrzostw.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Rozegrano 7 biegów eliminacyjnych, do których przystąpiło 40 biegaczy. Awans do półfinału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniło czterech zawodników z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
Rozegrano 3 biegi półfinałowe, w których wystartowało 18 biegaczy. Awans do finału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q).

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 800 m mężczyzn